Гулар (, ) — покинутое село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входило в состав Гуларского сельского поселения.

История 
Возможно топоним «Гулар» восходит к монгольскому слову «гуларта» со значением «очаг в юрте» (Твердовский А. В. Топонимический словарь Кавказа).

География 
Расположено в юго-западной части региона, в Дигорском ущелье, на перевале Гулар, вблизи села Дзинага.

Население 
В 1886 году проживало 241 человек — осетины простого сословия православного вероисповедания.

Известные уроженцы, жители 
В сельской школе в 1920-е годы работал Георгий Гадоевич Малиев, осетинский советский поэт и публицист.

Инфраструктура 
Село находится в национальном парке «Алания».

Между сёлами Дзинага и Гулар находится объект культурного наследия регионального значения (архитектура) — средневековая жилая сторожевая башня Перисаевых.

Вблизи селения обнаружено перспективное месторождений гранитов.

Транспорт 
К селу идёт дорога от с. Дзинага.

Литература 
 Гецати Афæхъо. Дигори коми муггæгти равзурд. — Дзæуæгигъæу: Алания, 1999. — Ф. 57.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ирафского района